Guadalupe – miasto w Hiszpanii w prowincji Cáceres, we wspólnocie autonomicznej Estremadura
 Guadalupe – miasto w Kostaryce
 Guadalupe – miasto na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej

W Kolumbii 
 Guadalupe – miasto w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 Guadalupe – miasto w Kolumbii, w departamencie Huila
 Guadalupe – miasto w Kolumbii, w departamencie Santander

W Meksyku 
 Guadalupe (Villa de Guadalupe) – miasto w Meksyku stanie Nuevo León
 Guadalupe (Villa de Guadalupe) – miasto i gmina w Meksyku, w stanie San Luis Potosí
 Guadalupe – miasto w Meksyku w stanie Chihuahua
 Guadalupe – miasto w Meksyku w stanie Zacatecas
 Guadalupe – wyspa należąca do Meksyku na Oceanie Spokojnym

W USA 
 Guadalupe – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie hrabstwo Maricopa
 Guadalupe – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Barbara
 hrabstwo Guadalupe (ang. Guadalupe County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Guadalupe  (ang. Guadalupe County) – w stanie Teksas
 Guadalupe – rzeka w Teksasie

Zobacz też 
 Gwadelupa – departament zamorski Francji
 Matka Boża z Guadalupe – określenie Matki Bożej, która objawiła się azteckiemu Indianinowi św. Juan Diego Cuauhtlatoatzin na wzgórzu Tepeyac w okolicach dzisiejszego miasta Meksyk w Meksyku
 Matka Boża z Guadalupe – określenie Matki Bożej w rzeźbie, która znajduje się w miejscowości Guadalupe w prowincji Cáceres